BUO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Burao (Somalia)